Мария Шарапова стала победителем турнира, после того как при счете 5-2 Елена Янкович отказалась от продолжения матча, из-за травмы запястья.

Победитель турнира 2008 года Динара Сафина потерпела поражение в матче первого круга от Чжан Кайчжэнь.

Сеянные 
Восемь первых сеянных теннисисток начинают турнир со второго круга

  Динара Сафина (Второй круг)
  Венус Уильямс (Второй круг)
  Елена Дементьева (Второй круг)
  Каролина Возняцки (Второй круг)
  Светлана Кузнецова (Второй круг)
  Вера Звонарёва (Второй круг)
  Елена Янкович (Финал)
  Виктория Азаренко (Четвертьфинал)

<li> Флавия Пеннетта (Первый круг)
<li> Ана Иванович (Первый круг)
<li> Агнешка Радваньская (Полуфинал)
<li> Саманта Стосур (Второй круг)
<li> Надежда Петрова (Второй круг)
<li> Марион Бартоли (Четвертьфинал)
<li> Ли На (Полуфинал)
<li> Виржини Раззано (Первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Основная сетка 
 Сетка квалификации 

Toray Pan Pacific Open 2009